LRT Opus Live — первый концертный альбом литовской певицы Алины Орловой, диск издан в 2013 году.

Об альбоме 
LRT Opus Live записан 10 апреля 2013 года в студии литовского телеканала «LRT». В альбом вошли 13 песен, среди них 7 ранее не издававшихся композиций.

Список композиций 
Sick Rose
Northern
Faulkner
Neramios Mergaitės Daina
Lovesong
America
Ворон
Čia
Miss Gittipin's Second Song
Šilkas
Keleliu
Stars
Forewa

Музыканты, принимавшие участие в записи 
Алина Орлова - voice, piano
Paulius Vaškas - bass guitar
Jonas Narbutas - drums, percussion
Aurimas Driukas - acoustic & electric guitar

Альбомы Алины Орловой